Buahan (Kintamani), een plaats in Indonesië
Buahan (Payangan), een plaats in Indonesië
Buahan (Tabanan), een plaats in Indonesië